Andalucia Tennis Experience 2011 — 3-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в испанском городе Марбелья, и являющегося частью Тура WTA в рамках международной серии.

В 2011 году турнир прошёл с 4 по 10 апреля.

Победитель прошлого года — Флавия Пеннетта — не приезжала защищать свой титул.

1-й сеянной в одиночном турнире была Виктория Азаренко (тогдашняя 8-я ракетка мира).

Турнир открывает европейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Виктория Азаренко выигрывает свой 2й турнир в сезоне и 8й за карьеру в туре ассоциации.
 Ирина-Камелия Бегу уступает свой дебютный финал турнира ассоциации.

Парный разряд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира  
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Andalucia Tennis Experience

 WTA Тур 2011
 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

 

Испания
Теннис
Апрель 2011 года
2011